František Straka – allenatore di calcio ed ex calciatore ceco
 Josef Straka – canottiere cecoslovacco
 Josef Straka – hockeista su ghiaccio ceco
 Martin Straka – ex hockeista su ghiaccio e dirigente sportivo ceco
 Martin Straka – nuotatore ceco